Мэрилин (Мия) Лима (; род. 28 сентября 1995 года) — французская актриса.

Биография 
Мэрилин родилась в Бордо, Франция. Она дебютировала на телевидении, снявшись во французской киноленте «Современная история любви». Режиссёр проекта Эва Юссон «вышла» на девушку благодаря её Tumblr-блогу. Затем Мэрилин приняла участие в съемках фильма «Entre deux mères» и сериале «Des jours meilleurs», а некоторое время спустя её пригласили во французский ремейк популярного норвержского сериала «Стыд», в котором актриса с тех пор исполняет одну из главных ролей.

В марте 2020 года во Франции состоится премьера нового фильма режиссёра Матиаса Мальзьё «Русалка в Париже». Главные роли в романтическом фэнтези достались Мэрилин и Николя Дювошелю.

Личная жизнь 
С 2018 года Мэрилин встречается с актёром Мишелем Билем, который также является её экранным парнем в сериале «Стыд Франция».

Фильмография

Кино 
 2020: Русалка в Париже, реж. Матиас Мальзьё: Лула
 2016: Современная история любви, реж. Эва Юссон: Джордж

Телевидение 
 2016: Entre deux mères, реж. Рено Бертран: Элис (Лори)
 2017: Des jours meilleurs (сериал), реж. Фрэнк Беллок: Чарли
 2018 — 2019: Стыд Франция (сериал): Манон Демисси
 2019: Connexion intime, реж. Рено Бертран: Луна

Клипы 
 2017: Synapson
 2019: Petit Biscuit

Ссылки